Chiesa di San Raimondo Nonnato – chiesa di Mattarello
 Chiesa di San Raimondo Nonnato – chiesa di Pula
 Chiesa di San Raimondo Nonnato – chiesa di Roma